Avenida España o Avenida de España puede referirse a:
 La avenida España, avenida entre las ciudades de Valparaíso y Viña del Mar (Chile).
 La avenida España, avenida de la ciudad de Asunción (Paraguay).
 La avenida España, avenida de la ciudad de Trujillo (Perú).
 La avenida España, avenida de la ciudad de Lima (Perú).
 La avenida de España, avenida de la ciudad de Albacete (España).